Duitsland:
Roßbach (Braunsbedra)
Roßbach (Naumburg), een plaats in de deelstaat Saksen-Anhalt
Roßbach (Neder-Beieren), een plaats in de deelstaat Beieren
Roßbach (Westerwald), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Roßbach (Wied), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Roßbach (Witzenhausen), Ortsteil van Witzenhausen in het district Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Oostenrijk:
Roßbach (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk

Zie ook 
Slag bij Roßbach